Plaats in Indonesië
 Plosokerep (Sananwetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Plosokerep (Sumobito), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Plosokerep (Terisi), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java